Пари́жские (великие) церко́вные собо́ры () — торжественные собрания высшей иерархии в Париже. Важнейшие из них:

 Парижский церковный собор (361) (фр.);
 Парижский церковный собор (553) (фр.);
 Парижский церковный собор (557) (фр.);
 Парижский церковный собор (573) (фр.);
 Парижский церковный собор (614) (фр.);
 Парижский церковный собор (829) (фр.);
 Парижский церковный собор (1212) (фр.);
 Парижский церковный собор (1429) (фр.);
 Парижский церковный собор (1528) (фр.);
 Парижский церковный собор (1811) (фр.).

См. также 
 Ахенские церковные соборы
 Святейший Правительствующий Синод

Церковные соборы
История Парижа
События в Париже